Autumn Sky () — восьмой студийный альбом фолк-рок-группы Blackmore’s Night, выпущен в сентябре 2010 года.

Название, как и сам альбом, посвящение дочери участника группы Ричи Блэкмора — Отем Эсмеральде (Autumn Esmerelda), родившейся 27 мая 2010 года. Альбом стал золотым в России. На песню «Highland» был снят видеоклип.

Список композиций

Участники записи 
 Ritchie Blackmore — гитары, мандолина, домра, колёсная лира
 Candice Night — вокал, корнамуз, шалмей, раушпфайф, тамбурин
 Bard David of Larchmont — клавишные
 Squire Malcolm of Lumley (Malcolm Dick) — ударные
 Gypsy Rose (Elizabeth Cary) — скрипка
 Earl Grey of Chamay (Mike Clemente) — бас-гитара, мандолина, ритм-гитара

Чарты

Примечания

Ссылки 
 Тексты песен альбома 
 Autumn Sky на discogs.com 
 Подробная рецензия на сайте «www.deep-purple.ru» (автор — Алан Жуковский)
 BLACKMORE’S NIGHT: 'Autumn Sky' U.S. Release Date Announced
 https://web.archive.org/web/20100722100824/http://www.blackmoresnight.com/index2.htm
 http://www.darkside.ru/album/25794/ 

Альбомы Blackmore's Night